Губанков — фамилия; имеет женскую форму Губанкова.
 Губанков, Антон Николаевич (1965—2016) — директор департамента культуры Минобороны России (2013—2016), филолог и журналист.
 Губанков, Николай Алексеевич (1903—1983) — советский инженер-строитель и учёный.